Grandval puede referirse a:

 Grandval, comuna suiza del cantón de Berna.
 Grandval, comuna francesa del departamento de Puy-de-Dôme.